Adili ist der Familienname folgender Personen:
 Adel Adili (* 1974), libyscher Leichtathlet
 Endogan Adili (* 1994), Schweizer Fußballspieler